Batalha de Antioquia (145 a.C.) — entre as forças do Egito Ptolemaico e da Síria Selêucida
 Batalha de Antioquia (218) — entre as forças de Macrino e Heliogábalo depois da morte de Caracala
 Batalha de Antioquia (613) — Entre o exército bizantino liderado pelo imperador Heráclio (r. 610-641) e o exército sassânida
 Cerco de Antioquia — durante a Primeira Cruzada, entre 1097 e 1098

Desambiguações de guerras e batalhas